Taillon ist der Familienname folgender Personen:

 Jacinthe Taillon (* 1977), kanadische Synchronschwimmerin und Sportjournalistin
 Jocelyne Taillon (geb. 1944), französische Opernsängerin (Mezzosopran/Sopran)
 Louis-Olivier Taillon (1840–1923), kanadischer Politiker